Aceasta este o listă de publicații din județul Bihor:

 Bihoreanul
 Crișana
 Familia
 Gazeta de Oradea
 Informația de Vest
 Jurnal Bihorean
 Realitatea Bihoreană
 Ziarul Primăriei Oradea
 Sport Bihor, http://www.spbh.ro 
 Jurnal de dimineață 
 Revista Română de Geografie Politică

 Publicații în limba maghiară
 Bihari Napló
 Reggeli Újság

 Televiziuni
 Digi24 Oradea (fostă TVS)

 Publicații online
 http://www.ebihoreanul.ro
 http://www.infooradea.ro
 http://www.oradea.net 
 http://www.oron.ro
 http://www.bihorstiri.ro
 http://www.infobihor.ro
 stirilezilei.net - Toate știrile zilei într-un loc

Note

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Bihor
Publicații
 Listă, Publicații